Příjmení Ambros nese více různých osobností:

 August Wilhelm Ambros (1816–1876) – historik hudby, hudební teoretik a kritik a skladatel pocházející z Čech
 Julius Ambros (1855–1925) – advokát, spisovatel a mecenáš výtvarného umění
 Lukáš Ambros (* 2004) – český fotbalista
 Pavel Ambros (* 1955) – ředitel Centra Aletti v Olomouci, profesor pastorální a spirituální teologie, člen Tovaryšstva Ježíšova, katolický kněz
 Rafael Ambros (* 1952) – slovenský a československý politik
 Vladimír Ambros (1890–1956) – český hudební skladatel, dirigent a pedagog
 Wolfgang Ambros (* 1952) – rakouský skladatel a poprockový zpěvák